O Utahraptor (Utahraptor ostrommaysorum) foi uma gênero de dinossauro terópode, carnívoro que viveu durante o período Cretáceo Inferior da era Mesozoica do éon Fanerozoico. Media em torno de 7 metros de comprimento e pesava no máximo até 500 kg. Sendo assim um dos maiores "raptores" que já existiram no planeta.

O Utahraptor viveu na América do Norte e seus fósseis foram encontrados no estado de Utah, nos Estados Unidos, como sugere seu nome. O Utahraptor é uma descoberta relativamente recente, tendo sido nomeado em 1993.

O Utahraptor também tinha nos pés garras de até 25 centímetros de comprimento, com as quais prendiam suas presas; mas principalmente perfuravam e causavam hemorragias fatais a elas. Esse tipo de garra é comum a muitos outros membros de sua família e não serviam para retaliar, visto que seu formato não permitia isto.

Descrição

O maior espécime de Utahraptor tem estimativas que podem alcançar até 7 metros de comprimento e perto de 500 kgs de peso, sendo comparável com o peso de um urso polar. Em 2012, o paleontólogo Thomas R. Holtz Jr. estimou seu peso entre de 230 a 450 kgs de peso, que seria comparável o peso de um urso pardo. No entanto, na descoberta de Kirkland em 2001 indica que a espécie pode ser muito mais pesada do que o estimado anteriormente. Já em 2016, Rubén Molina-Pérez e Asier Larramendi estimaram o maior espécime visto anteriormente com 4,65 metros de comprimento, 1,5 metros de altura até os quadris e 280 kgs de peso.
Em 1993, segundo Kirkland et al., o Utahraptor pode ser reconhecido por certas autapomorfias, como suas garras na parte da mão que são mais especializadas para cortar do que em outros dromeossaurídeos, além de uma base de abertura nasal no pré-maxilar paralela à fileira desses dentes além de outros fatores.

Embora penas nunca tenham sido encontradas em Utahraptor, há fortes evidências por causa da filogenética sugerindo que todos os dromeosaurídeos as possuíam. Já que os dromeossaurídeos mais antigos conhecidos tinham evidências de penas e eram filogeneticamente mais primitivos que o Utahraptor, então é razoável supor que essa característica estava presente em todos os membros da Dromaeosauridae. Até agora não há nada que sugira que penas foram perdidas em espécies maiores e mais derivadas desses animais.

Paleobiologia
O Utahraptor não era rápido como outros dromeossaurídeos como o Deinonychus ou o Velociraptor; em vez disso ele teria uma velocidade semelhante aos iguanodontídeos, sendo mais rápido do que outros saurópodes. Ele teria uma força significativa na perna para matar sua presa devido a espessura do osso da tíbia. Também foi sugerido que dromeossaurídeos, como o Velociraptor, dependiam de suas garras para segurar a presa e manter o equilíbrio enquanto estava encima dela, ao contrário disso, Utahraptor era muito pesado para agarrar-se em suas presas; em vez disso, ele poderia fazer diversos chutes sem o risco de se desequilibrar, e depois liberando as mãos e usando-as para perfurar a presa.

Segundo o paleontólogo Gregory S. Paul, o Utahraptor não era particularmente rápido e teria sido um caçador de emboscadas que atacava grandes dinossauros como os iguanodontídeos e terizinossaurídeos que viviam no mesmo local. Sua construção robusta e sua grande garra em forma de foice indicam que ele era adequado para caçar tais presas, podendo também ter dependido fortemente de suas mandíbulas para perfurar algumas presas, até mais do que outros tipos de dromeosaurinaes.

Classificação
O Utahraptor é o maior membro conhecido da família dos Dromeosaurideos, mesma família do Velociraptor e do Deinonychus um grupo de teropodes comumente chamado de 'Raptores', sendo classificado na subfamília dos Dromeosaurinaes.

Resultados das analise cladísticas conduzida em 2017 por Cau et al no Cladograma abaixo:

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Dromaeosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1993